Серизи може да се односи на:

 Серизи (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Серизи (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Серизи“